La farfalla granata  – romanzo del 1995 di Nando Dalla Chiesa
 La farfalla granata  – film per la televisione del 2013 di Paolo Poeti, tratto dall'omonimo romanzo